Alabastre (mineral)
 Alabastre (Alacant), llogaret
 Alabastre (ceràmica)